

Geografia 
 Oti – fiume dell'Africa occidentale

Sigle 
 Object Technology International
 Operatore trasporto infermi – modulo di addestramento dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana
 Organización de Televisión Iberoamericana

Codici 
 OTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morotai (Indonesia)
 oti – codice ISO 639-3 della lingua oti